Вячесла́в Ива́нович Бра́гин (9 мая 1939 года, Бежецк, Калининская область) — российский политик, народный депутат России.

Биография 
Выпускник Московского Государственного Университета и Академии Общественных Наук при Центральном Комитете Коммунистической Партии Советского Союза.

С 1986 по 1990 год — первый секретарь районного комитета КПСС Центрального района г. Калинина. 

Народный депутат РСФСР. 

С 1991 по 1992 год — председатель Комитета Верховного Совета Российской Федерации по вопросам информации, взаимодействия с общественными организациями, массовыми общественными движениями и исследования общественного мнения.

С января по декабрь 1993 года  — председатель Российской государственной телерадиокомпании «Останкино». 

В ночь с 3 на 4 октября 1993 года, в ходе штурма российского парламента спецназовцами во время разгона Верховного Совета РФ, он отключил вещание.

Примечания

Ссылки 
 Borys Jelcyn, Notatki prezydenta, Wydawnictwo UNIV-COMP, Warszawa, 1995, ISBN 83-86386-19-3, tłum. Maria Kostowska, s. 448
 
 Брагин В.И. С именем отца... Санкт-Петербург, 2020, С. 453-459.

Члены Верховного совета России (1990—1993)
Представители президента России в регионах
Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Выпускники Академии общественных наук при ЦК КПСС
Персоналии:РГТРК «Останкино»